Littmann ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
 Sproßform von tschech. Namen wie Litomir (= Ljutomir), Litobor (= Ljutobor) usw. (vgl. Miklosich, F., Die Bildung d. slaw. Pers.-Name (Wiener Denkschr. 10, 1860), 209), zu altslaw. ljutu "grimmig, wild". Erst seit den Hussiteneinfällen nachweisbar. Vgl. auch die Namen unter Lieb/Liebe: lib- = ljub-! - Belege: Hannus Litman 1427 Liegnitz; Jacob Littman 1429 Liegnitz; Jeorge Littman 1571 Görlitz. Auch ein Litman Jude 1472 Glatz. Ferner Mathis Litte 1491 Liegnitz

Wortteil "Mann" 
Siehe Familienname: Mann, Man, Manno

Varianten 
 Litman
 Littman
 Litte

Namensträger 
 Arnold Littmann (1901–1983), deutscher Journalist und Pädagoge
 Corny Littmann (* 1952), deutscher Theatermacher, Fußballfunktionär und LGBT-Aktivist
 David Littmann (1906–1981), US-amerikanischer Kardiologe, Erfinder des Littmann-Stethoskops
 Enno Littmann (1875–1958), deutscher Orientalist
 Franz Littmann (* 1948), deutscher Philosoph und Autor
 Gerhard Littmann (1910–1973), deutscher Jurist und 1952–1970 Polizeipräsident in Frankfurt am Main
 Helene Littmann (1866–19??), österreichische Schriftstellerin und Herausgeberin
 Ismar Littmann (1878–1934), deutscher Rechtsanwalt und Kunstsammler, siehe Sammlung Ismar Littmann
 Klaus Littmann (* 1951), Schweizer Galerist, Initiator von Kunstinterventionen, Kunstvermittler
 Konrad Littmann (1923–2009), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Max Littmann (1862–1931), deutscher Architekt
 Norbert Littmann (* 1958), deutscher Fußballspieler
 Peter Littmann (* 1947), deutscher Manager
 Wolf Littmann (1926–2000), deutscher Journalist und Autor

Weblinks 
 Littmann (Familienname) bei genealogy.net

Familienname
Deutscher Personenname